La Lega Nazionale B 1953-1954, campionato svizzero di calcio di seconda serie, si concluse con la vittoria del Lugano.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1954-1955.
      Retrocessa in Prima Lega 1954-1955.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per il primo posto

Calendario

Verdetti finali 
 Lugano e Thun promosse in Lega Nazionale A.
 Wil e Aarau retrocesse in Prima Lega.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonti e bibliografia 
Giornali
 Gazzetta Ticinese, annate 1953 e 1954.
 L'Express, annate 1953 e 1954.
 L'Impartial, annate 1953 e 1954.
 Le Temps, annate 1953 e 1954.
 Tribune de Lausanne, annate 1953 e 1954.

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
1954 2